Кели:

Фамилия 
 Кели, Джованни (1918—2013) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Кели, Маурицио (род. 1959) — итальянский лётчик, астронавт Европейского космического агентства, 2-й астронавт Италии.

Топоним 
 Кели — село (аул) без населения, Джейрахский район Ингушетии.

См. также 
 Келли